План палестинских эмиратов — предложение востоковеда доктора Мордехая Кейдара по разрешению израильско-палестинского конфликта. Основными пунктами плана являются создание семи эмиратов — городов-государств, в главных палестинских городах Иудеи и Самарии, и присоединение остальных районов к Израилю. Главной целью плана является создание правительства Палестины на основе существующей традиционной структуры арабского общества, что по его мнению обеспечит безопасность и процветание для них и Израиля.

Обоснование 
По словам Мордехая Кейдара, тяжёлый для выживания климат Ближнего Востока (жаркий, безводный, засушливый, пустынный, гористый) на протяжении тысячелетий создавал культурный климат, в котором единственный способ выжить — это абсолютная принадлежность к сугубо местному клану, который заботится обо всех потребностях своих членов. Эта принадлежность даже сильнее, чем религиозная принадлежность. Например кровная месть или убийство за бесчестие семьи прямо запрещены в Коране (где казнь разрешена только в рамках определенных правовых рамок и после получения доказательств), но признаны древней племенной/патриархальной практикой и поэтому распространены в крупных районах Ближнего Востока, среди представителей разных конфессий и религий.

По его словам, в большинстве арабских стран господствующая культура по-прежнему имеет значительный уклон в сторону племенного уклада, а верность племени и клану находится на вершине шкалы ценностей. Это выражается в отсутствии брачных связей между племенами или разными частями общества. Границы принятого брака — это границы племен или объединенных обществ.

В племенном обществе идеалом является самоуправление племени, а любое отклонение от него рассматривается как внешнее вмешательство и угнетение. Как нет легитимности в господстве одного племени над другим, так нет легитимности и у центрального правительства, которое подчиняет себе несколько племен и воспринимается хотя бы некоторыми из них как внешнее и угнетающее.

Кейдар отмечает что в странах с племенной культурой есть определенный индикатор успеха страны - легитимность правительства:

Легитимное правительство обычно представляет собой правительство, принятое народом как выросшее из существующего племенного большинства в стране, и действующее в его интересах.

Нелегитимное правительство — это диктатура меньшинства, навязанная иному этническому/племенному/культурному большинству или совокупности меньшинств, или распадающаяся демократия в правительстве, созданном под давлением европейских колонизаторов, которое приспособлено к структуре индивидуалистического европейского общества, а не к племенному арабскому обществу.

В этнически/племенно-однородной стране легитимным является то правительство, которое воспринимается в глазах народа и в глазах правителя как продолжающее роль главы племени. Это правительство будет менее коррумпировано и будет заботиться о своем народе на основе племенного принципа, согласно которому «в час беды глава племени ест последним»: власть исходит от местного авторитета, и поэтому правительство действует из прямой ответственности перед своими подданными.

С другой стороны, правление нелегитимного меньшинства, действующего по праву силы, всегда будет тяготеть к коррупции и заботе о правителе и его окружении, намного больше чем чем к заботе о народе.

Пример классификации стран по этой модели:

По мнению Кейдара, на степень успеха ближневосточной страны влияют в первую очередь этнические факторы, а не материальный достаток и природные ресурсы. Это видно на сравнении успешного, хотя и бедного нефтью Дубая, с Ираком и Ливией, которые в кризисе, несмотря на их нефтяные богатства. Режимы разобщённых стран могут стабильно существовать только тогда, когда они основаны на объединении народа вокруг общего врага. А на Ближнем Востоке самый доступный общий враг - это Израиль. Поэтому, чем менее легитимно арабское правительство, тем меньше шансы на мир с Израилем, а если и заключается мир (после давления со стороны сверхдержав и т.п.), то только с правящим арабским режимом, а не с народом, и стабильность такого мира зависит от способности этого режима подавлять свой народ.

Мнения о национальной разобщенности большей части арабского мира и будущей несостоятельности любого навязанного им национального государства прозвучали на переговорах Сайкса-Пико в 1915 году. Заявления о восприятии арабской родины как племенной, а не как нации также характерны для арабов, таких как Салман Масалха.

Кейдар считает что палестинцы представляют собой группу отдельных кланов, проживающих в определенных районах, отчужденных друг от друга, и национальное народное сознание или второстепенно или отсутствует. Лояльность большинства арабов Иудеи и Самарии сохраняется за кланом к которому они принадлежат.

Согласно Кейдару, в племенных обществах мерой разобщённости является отсутствие межплеменных браков. По этому показателю в палестинском обществе наблюдается отчетливая поляризация, согласно популярному ярлыку чужаков «مش منا» (араб. «миш мина», т.е. «не наш»). Таким образом, межгородские браки в палестинском обществе почти отсутствуют, потому что палестинское общество основано на структуре племен и кланов, управляющих каждым городом. Палестинское государство основанное на раздробленном обществе, ради единения будет стремиться к войне и будет поощрять терроризм против Израиля, как это практикуют ФАТХ в Иудее и Самарии, и ХАМАС в секторе Газа. Такое государство это «рецепт самоубийства» для Израиля. А вот для создания стабильного палестинского государства, его управление должно базироваться на системе палестинских кланов.

Правление Палестинской автономии под эгидой ФАТХа воспринимается палестинским населением как инструмент колониалього угнетения Израилем и Западом, который призван бороться с палестинскими боевиками и с этой целью был вооружён Израилем. Такое правление явно нелегитимно, и парадоксальным образом зависит от создания постоянного конфликта с Израилем с целью сохранения чувства национального единства и псохологии преследуемой жертвы .

Кейдар считает что такая необходимость внешнего конфликта вызывает настойчивость Палестинской администрации в отношении Иерусалима, столицы Израиля, как столицы палестинского государства — именно потому что Иерусалим имеет тысячелетнее историческое прошлое как столица еврейского народа, в то время как у арабов всегда другие города были столицами региона (Рамла, Дамаск, Багдад и Каир в раннемусульманский период, Газа и Цфат в мамлюкский период и Дамаск и Сидон в османский период). Эта настойчивость (наряду с правом на возвращение) проистекает из желания предотвратить окончание конфликта, чтобы позволить ФАТХу продолжать управлять палестинцами. И именно по той же причине Палестинская автономия щедро платит осуждённым Израилем палестинцам (и их семьям если посмертно) за терроризм и убийства израильтян.

По мнению Кейдара, палестинское национальное государство станет питательной средой для хаоса, как это произошло во многих странах во время «арабской весны», будет раздробленным и не сможет существовать рядом с Израилем в условиях мира и стабильности. Более того, у Израиля нет моральных оснований для политического соглашения с режимом, который он создал с целью контроля над местным населением.

План 
Будет создана независимая федерация, которая станет союзом восьми городов-государств, похожей на Эмираты:

 Дженин под контролем местных кланов.
 Тулькарм под контролем клана Аль-Карми.
 Наблус под контролем кланов Мисри, Тукан и Шак'а.
 Калкилия под местным управлением.
 Рамалла под контролем кланов Баргути, Тавил и Абу Айн.
 Иерихон под контролем клана Эрекат.
 Хеврон под контролем кланов Джабари, Абу Санина, Квасма, Натша и Тамими.
 Газа под местным контролем, исходя из существующей ситуации.

Палестинская администрация будет распущена и заменена правительством «Объединенных Палестинских Эмиратов» при поддержке арабов. Каждый эмират будет иметь местную конституционную, экономическую и правовую системы, наряду с федеральной правовой системой, аналогичной Объединенным Арабским Эмиратам. Государство Израиль при поддержке арабов позаботится о создании промышленных зон для благосостояния жителей Эмиратов, а также позаботится о инженерных решениях, транспорте и логистике. Правительственные интересы и отношения с Израилем каждого региона будут определяться только местным правительством, а соглашения о регулировании воды, электричества и торговли будут подписаны между Израилем и каждым эмиратом отдельно. Сельская местность между городами будут присоединена к Израилю, а её жители натурализованы. По словам Кейдара, они составляют около 10% палестинцев, и поэтому в их гражданстве нет демографической угрозы. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам будет расформировано, а палестинские беженцы будут переданы на попечение странам, где они находятся, под Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кейдар утверждает, что Израиль имеет полное суверенное право на все территории Подмандатной Палестины в соответствии с международным правом, потому что Резолюция 181 не была юридически реализована и срок ее действия истек. Он также утверждает, что его план найдет юридическую основу в соглашениях Сан-Ремо, которые имеют юридическую силу в соответствии со статьей 80, глава 12 Устава Организации Объединенных Наций.

См. также 

 План кантонов (ивр.)

Ссылки

Примечания 

Арабо-израильский конфликт